Замок Лабри или замок д'Альбре () — средневековый замок, остатки которого находятся во французской коммуне Лабри в департаменте Ланды. Сооружённый из дерева и грунта в 1225—1230 годах, замок являлся колыбелью благородного гасконского рода сеньоров Альбре, который, начавшись здесь, наращивал своё влияние с течением столетий, вплоть до восхождения на французский престол одного из своих представителей, короля Генриха IV.

27 декабря 1990 года объект классифицирован как национальный исторический памятник.

Общие сведения 
Поэтапно внутри пояса укреплений были возведены деревянные, а затем и каменные, сооружения, которые впоследствии оказались заброшенными.

До XV века внутри пояса укреплений находились исключительно жилище сеньора и его подсобные помещения: к часовне примыкало небольшое деревянное сооружение, где располагалась кузница. Северный земляной вал был срыт в тот период и уровень заднего двора был поднят в некоторых местах. Вероятно, что некоторое время крепость имела экономическое значение — пункт уплаты дорожной пошлины, рынок, объединение ремесленников — и уже не была резиденцией сеньоров.

Обнаруженный в 1960-х годах профессором Жаном-Бернаром Маркеттом (), мотт в Лабри, примечательный своими размерами, был выкуплен муниципалитетом в период между 1985 и 1988 годами. Внесённый 19 марта 1988 года в дополнительный список исторических памятников, он был классифицирован в 1990 году. Начиная с 1992 года это место является площадкой археологических раскопок, проводимых с целью лучше узнать архитектурные особенности первого поколения оборонительных сооружений из земли, а также образ жизни сельского сообщества (аристократии и крестьян) гасконского края Большие Ланды.

Изначально предполагалось, что это место было занято как минимум с 1127 года (в результате дендрохронологии деревянного кола, найденного в котловане) вплоть до первой половины XVII века. Однако в опубликованном в 2004 году отчёте руководитель раскопок, проведённых в 1990-х годах, счёл необходимым уточнить этот временной отрезок. Таким образом, сооружение каструм Альбре был построен не в 1100-х годах, как это предполагалось прежде, а в период с 1225 по 1230 год, в условиях уменьшения англо-гасконских владений на юго-западе Франции после утраты Пуату и Сентонжа. В тот период это укрепление было одной из опорных точек герцога Аквитании, возведённое в поддержку укреплений в Лабуере и в Буррикосе.

Сейчас перед учёными поставлена задача найти местоположение предыдущего жилища сеньоров, которое они занимали в период с конца XI века (когда представители рода Альбре однозначно упоминались в картуляриях этого региона) и до начала XIII века, когда Альбре переехали сюда. Сооружение оборонительного объекта в этом месте владений семейства Альбре было продиктовано глинистой основой местной почвы, тогда как земли в округе были песчаными. Таким образом, в распоряжении строителей оказался материал, пригодный для возведения прочных откосов (земляные стены и мотт), устойчивых к размыванию осадками. Наличие высокого горизонта грунтовых вод также стало причиной выбора именно этого места для крепости, поскольку даже в отсутствии реки по соседству с укреплением, его рвы автоматически наполнялись водой. Однако, по той же причине, на этом месте утрачены все следы предшествующего пребывания человека. Самыми древними останками, обнаруженными в наше время, оказались следы сооружения, объединявшего группу зданий, необходимых для жизни сеньоров в XIII веке. Ниже этого уровня археологи обнаружили пустой уровень.

Остатки замка 
Сейчас на этом объекте можно увидеть:
 Мотт и выделяющий его пояс земляных укреплений
 Траншеи, по пояс глубиной, наполнявшиеся водой
 Реконструкция в современных материалах археологических остатков жилища сеньора (оригинальные конструкции находятся на несколько десятков сантиметров под землёй для их сохранности):
 прямоугольное сооружение, добротно построенное в конце XIII века с применением крупных каменных блоков. Вероятно наличие первого, полуподвального, уровня здания. Две круглые каменные опоры поддерживали полы второго этажа, бельэтажа.
 внутри часовни обнаружены остатки формы для отливки колокола
 в колодцах обнаружены многочисленные бытовые предметы и органические останки, характеризующие повседневную жизнь XV и XVI столетий
 остатки очага в одной из комнат позволяют предположить, что здесь находилась кухня. Изначально выполненный из дерева, впоследствии он был выложен камнем.

Примечания

Ссылки 

 

Здания и сооружения, заложенные в 1225 году
Здания и сооружения, построенные в 1230 году
Замки, построенные в XIII веке
Лабри
Лабри
Исторические памятники департамента Ланды
Руины замков во Франции